Babi bezeichnet:
 Babí (Trutnov), eine Gemeinde bei Trutnov, Tschechien
 Babí (Náchod), ein Ortsteil der Stadt Náchod, Tschechien
 Babí (Dolní Dvořiště) (deutsch: Bamberg), Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Dolní Dvořiště, Jihočeský kraj, Tschechien
 Babi (Ägyptische Mythologie), ägyptischer Gott
 einen Anhänger des Bab, siehe Babismus
 eine indonesische Insel bei Flores, siehe Babi (Insel)

Babi ist der Name folgender Personen:
 Marek Maria Karol Babi (* 1975), polnischer Bischof 
 Parveen Babi (1954–2005; bürgerlicher Name: Parveen Mohammed Ali), indische Schauspielerin
 Babi Floyd (1953–2013), US-amerikanischer Sänger

BABI steht für:
 Basaltic Achondrite Best Initial, geologischer Begriff

Siehe auch:
 Baby (Begriffsklärung)
 Babbi
 Papi

Abkürzung